Чалисов — фамилия; имеет женскую форму Чалисова.
 Чалисов, Иосиф Александрович (1906—1995) — советский учёный-медик, патологоанатом, судмедэксперт, педагог.
 Чалисов, Михаил Александрович (1898—1973) — советский врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор.